Francavilla ist der Name mehrerer italienischer Ortschaften und Städte:
 Francavilla al Mare – Abruzzen, Provinz Chieti
 Francavilla Angitola – Kalabrien, Provinz Vibo Valentia
 Francavilla Bisio – Piemont, Provinz Alessandria
 Francavilla d’Ete – Marken, Provinz Ascoli Piceno
 Francavilla di Sicilia – Sizilien, Provinz Messina
 Francavilla Fontana – Apulien, Provinz Brindisi
 Francavilla in Sinni – Basilicata, Provinz Potenza
 Francavilla Marittima – Kalabrien, Provinz Cosenza

Siehe auch:
 Villafranca